Vasa oder Wasa steht für:

 Wasa (Dynastie), schwedisch-polnische Herrscherdynastie
 Vasa (Entwicklungsbiologie), universelle Keimbahndeterminante bei Tieren
 Vasa (Schiff), schwedisches Segelschiff
 Vaasa (schwedisch Vasa), Stadt in Finnland
 Vaasa (Provinz) (schwedisch Vasa), finnische Verwaltungseinheit von 1775 bis 1997
 Behälter für die heiligen Gegenstände der Fetialen, siehe Sagmina
 Wasa Lake, See in British Columbia, Kanada
 Wasa (British Columbia), Ort in British Columbia, Kanada
 Wasa, Fahrtenname von Walter Sauer (Erziehungswissenschaftler) (* 1939), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Wasa (Volk), Volk in Ghana
 Wasa (Sprache), Sprache des Volkes Wasa
 Wasa-Station, schwedische Forschungsstation in Antarktika
 UHC WaSa, Kurzname des Schweizer Unihockeyvereins UHC Waldkirch-St. Gallen
 Wasa (Marke), Markenname eines von Barilla vertriebenen Knäckebrots
 ein Volk in J. R. R. Tolkiens Werken, siehe Figuren in Tolkiens Welt #Wasa oder Drúedain (Drú-Menschen)

Vasa oder Wasa ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Gustavsdotter Wasa (1545–1610), Prinzessin von Schweden und durch Heirat Pfalzgräfin von Pfalz-Veldenz
 Anna Katharina Konstanze Wasa (1619–1651), polnische Prinzessin
 Carola von Wasa-Holstein-Gottorp (1833–1907), deutsche Adlige, Königin von Sachsen
 Gustav I. Wasa (1496–1560), schwedischer König
 Gustav von Schweden (Wasa) (1799–1877), Prinz von Schweden, Prinz von Wasa und österreichischer Feldmarschallleutnant 

 Margarete Eriksdotter Wasa (1497–1536), schwedische Adlige und Schwester König Gustavs I. von Schweden
 Pashko Vasa (1825–1892), albanischer Schriftsteller und Politiker
 Robert Francis Vasa (* 1951), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Władysław IV. Wasa (1595–1648), polnischer König, quasi Zar von Russland